Ägyptische Botschaft in Deutschland steht für:

 Ägyptische Botschaft in Berlin
 Ägyptische Botschaft in Bonn, siehe Kronprinzenstraße 2 (Bonn)
 Ägyptische Botschaft in Bonn, siehe Kurt-Schumacher-Straße 10 (Bonn)